Granspinnarsteklar (Cephalcia) är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1803. Granspinnarsteklar ingår i familjen spinnarsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spinnarsteklar